Knock Knock (1940) – curta-metragem de 1940
Knock Knock (2015) – filme de 2015
Knock Knock (Doctor Who) – episódio de Doctor Who
Knock Knock, Who's There? – canção de Mary Hopkin

Ver também 

Desambiguação